

Geografie
 Circle (Alaska), een plaats in de Amerikaanse staat Alaska, 
 Circle (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
 Cirkel (Zwitserland), een bestuurlijke indeling in enkele Zwitserse Kantons
 Cercle (Mali), een bestuurlijke indeling in Mali
 Cercle (Frans bestuur), een bestuurlijke indeling in het Franse koloniale bestuur
 De Groote Cirkel en De Kleine Cirkel, cirkelvormige wegen op de Peelse Heide
 Zuidpoolcirkel en Noordpoolcirkel, de twee poolcirkels
 Cerchio (Italiaans voor cirkel), een gemeente in de Italiaanse provincie L'Aquila
 Westmoreland Circle, een rotonde en plein op de grens van de Amerikaanse staat Maryland en Washington D.C

Muziek

Labels
 Circle Records, 1940s jazz record label

Nummers
 Circles (Christina Aguilera), een nummer van Christina Aguilera van haar zevende studioalbum Lotus.
 Circles (George Harrison), een nummer van George Harrison, van zijn album Gone Troppo
 Circles (Incubus), een nummer van de band Incubus van hun vierde album Morning View
 Circles (Mariah Carey), een nummer van Mariah Carey van haar album The Emancipation of Mimi
 Circles (Hollywood Undead), een nummer van de band Hollywood Undead
 Circles (Switchfoot), een nummer van de band Switchfoot van hun album Oh! Gravity.
 Circles (Manfred Mann's Earth Band), een nummer van de band Manfred Mann's Earth Band van hun album Watch
 Circles (Adam F), een nummer van Adam F uit 1997
 Circles (Chris Zeegers), een nummer van Chris Zeegers uit 2001
 Circles (Krystl), een nummer van Krystl uit 2013
 Circles (Post Malone), een nummer van Post Malone uit 2019
 Circles (Mac Miller), een nummer van Mac Miller uit 2020

 Cirkels (Herman van Veen), een lied van Herman van Veen uit 1969
 Cirkels (Fresku), een lied van Fresku in samenwerking met Izaline Calister uit 2012

Kunst en literatuur
 Cirkel of epanadiplosis, een stijlfiguur
 De Cirkel (roman), een roman uit 2013 van Dave Eggers
 De gouden cirkel, een stripverhaal uit de reeks van Suske en Wiske
 Dojinshi-cirkel, een groep tekenaars die dojinshi maakt
 In de cirkel, een hoorspel van Benno Meyer-Wehlack
 Twee cirkels, een beeld van Ad Dekkers in de gemeente Waddinxveen

Transport
 Circle Line (Londen), een metrolijn in Londen
 Circle Line (Singapore), een metrolijn in Singapore

Wiskunde
 cirkel, een tweedimensionale figuur die wordt gevormd door alle punten die dezelfde afstand tot een bepaald punt hebben.  
 Grootcirkel, een cirkel op een boloppervlak waarvan de straal gelijk is aan de straal van de bol
 Eenheidscirkel
 Ingeschreven cirkel
 Omgeschreven cirkel
 Aangeschreven cirkel
 Archimedische cirkel
 Osculerende cirkel
 Magische cirkel (wiskunde)
 Negenpuntscirkel
 Verhoudingssnijdende cirkel
 Menglineair ingeschreven cirkel
 Halverende cirkel
 Cirkelbundel
 Tuckercirkel
 Cirkel van Apollonius
 Tweelingcirkels van Archimedes
 Cirkels van Bankoff
 Cirkel van Brocard
 Cirkelprobleem van Gauss
 Cirkels van Johnson
 Cirkels van Malfatti
 Cirkel van Mohr
 Cirkel van Van Lamoen
 Eerste cirkel van Lemoine, zie Punt van Lemoine
 Tweede cirkel van Lemoine, zie Punt van Lemoine
 Cirkel van Lester
 Cirkelpaar van Power
 Cirkels van Soddy
 Cirkel van Spieker
 Cirkel van Stammler
 Cirkel van Taylor
 Cirkelsegment
 Cirkelsector

Biologie
 Cirkel van Willis, een vaatkring van slagaders die de hersenen van bloed voorzien

Bouwkunde
 Cirkel (tracering)

Overig
 Cirkelredenering
 Cirkelredenering van Descartes
 Een functionaliteit in Google+ waarmee mensen kunnen worden gegroepeerd
 Magische cirkel (magie)
 Vicieuze cirkel
 Vicieuze cirkels van Van Dijk
 Wiener Kreis, groep filosofen en wetenschappers in de jaren '20 en 30 van de 20e eeuw, ook bekend als Weense cirkel
 Full Circle
 De Cirkel (bedrijf), voormalig bedrijf dat stalen meubelen ontwierp en produceerde
 Gebroken Cirkel
 Hollandse cirkel, een instrument ten behoeve van landmeting

Zie ook 
Circle (doorverwijspagina)